Ochoa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carlos M. Ochoa
 José M. Ochoa